L'antenato – commedia di Carlo Veneziani del 1930
L'antenato – film del 1936 diretto da Guido Brignone